Kul steht für:
 Kul-Oba, eine archäologische Fundstelle eines skythischen Tumulus in der Nähe von Kertsch auf der östlichen Krim in der Ukraine
 Kul-Scharif-Moschee, russische Moschee in Kasan

Personen:
 Muchtar Kul-Muchammed (* 1960), kasachischer Staatsmann und Politiker

kul steht für:
 Kulere (ISO-639-3-Code), afroasiatische Sprache in Plateau (Nigeria), Nigeria

KUL steht für:
 Katholische Universität Löwen, Katholische Hochschule in Löwen, Belgien
 Katholische Universität Lublin, private katholische Hochschule in Lublin, Polen
 Flughafen Kuala Lumpur in Malaysia nach dem IATA-Code 

Siehe auch:
 Kull
 Kuhl
 Cool (Begriffsklärung)
 Kool
 Koel
 Karakul

KUL